John Cavendish kan syfta på:

* John Cavendish  (död 1381), engelsk domare och universitetskansler
 John Cavendish (1732–1796), engelsk politiker
 John Cavendish, 5:e baron Chesham (1916–1989), brittisk konservativ politiker

Se även 

 Jonathan Cavendish, filmproducent